NS poate fi:

 Surinam, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Novi Sad, oraș în Serbia
 Nederlandse Spoorwegen, societate feroviară de transport călători din Olanda

Legături externe 
  „NS” la acronymfinder.com